Сансет има више значења:
 Сансет (Флорида)
 Сансет (округ Монтејг, Тексас)
 Сансет (округ Стар, Тексас)
 Сансет (Јута)
 Сансет (Арканзас)
 Сансет (Луизијана)